O Torneio Adulto de Basquete Feminino de 1972 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

1º Turno 
O  venceu o primeiro turno.

2º Turno 

O  venceu o segundo turno.

Final 

O  foi o campeão carioca de 1972.

Classificação Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
 Site Oficial da BasketRio

1972
Esporte no Brasil em 1972
1972 no basquetebol